Bronchales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bronchales (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Bronchales (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar